Nowomichailowski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Nowomichailowski (Krasnodar, Tuapsinski), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnodar, Tuapsinski rajon

ländliche Siedlungen:
 Nowomichailowski (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Nowomichailowski (Brjansk, Komaritschski), in der Oblast Brjansk, Komaritschski rajon
 Nowomichailowski (Brjansk, Potschepski), in der Oblast Brjansk, Potschepski rajon
 Nowomichailowski (Brjansk, Wygonitschski, Chmeljowskoje), in der Oblast Brjansk, Wygonitschski rajon, Landgemeinde Chmeljowskoje
 Nowomichailowski (Brjansk, Wygonitschski, Krasnoselskoje), in der Oblast Brjansk, Wygonitschski rajon, Landgemeinde Krasnoselskoje
 Nowomichailowski (Krasnodar, Krymski), in der Region Krasnodar, Krymski rajon
 Nowomichailowski (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Nowomichailowski (Orjol), in der Oblast Orjol
 Nowomichailowski (Stawropol), in der Region Stawropol
 Nowomichailowski (Udmurtien), in der Republik Udmurtien